William Stanley Beveridge, dit  Bill Beveridge, (né le  à Ottawa au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 
Beveridge commence sa carrière professionnelle avec les Cougars de Détroit dans la Ligue nationale de hockey lors de la Saison 1929-1930. il passe ensuite trois saisons avec les Sénateurs d'Ottawa, saisons au cours desquelles la franchise termine à chaque fois dernière de sa division. Lorsque les sénateurs déménagent à Saint-Louis, il les suit, sans plus de réussite, l'équipe terminant à nouveau dernière.

En 1935, il est réclamé lors du repêchage de dispersion par les Canadiens de Montréal lorsque les Eagles de Saint-Louis sont dissous. Il est vendu quelques jours plus tard aux Maroons de Montréal. Il joue 35 des 48 matchs de la saison régulière mais doit céder sa place de titulaire lorsque les Maroons acquièrent Lorne Chabot, alors gardien des Black Hawks de Chicago et voit son équipe se faire éliminer au  des séries éliminatoires. La saison suivante, il partage cette fois le filet avec Alex Connell mais, pour la première fois de sa carrière, c'est lui qui dispute tous les matchs en séries de son équipe qui se fait à nouveau éliminer en deuxième ronde, Dave Kerr, le gardien des Rangers de New York, ne laissant passer aucun but en deux matchs. Il joue une dernière saison à Montréal, disputant l'intégralité des matchs de la saison, mais voit son équipe ne pas se qualifier pour le tournoi final.

À partir de 1938, il joue dans l'International American Hockey League qui deviendra ensuite la Ligue américaine de hockey avant de disputer 14 dernier matchs dans la LNH pour les Rangers et de prendre sa retraite professionnelle en 1943.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1924-1925 || Shamrocks d'Ottawa ||  || 5 || 2 || 3 || 0 || 300 || 12 || 2,4 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1924-1925 || Shamrocks d'Ottawa ||  || 6 || 3 || 3 || 0 || 400 || 23 || 3,45 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1925-1926 || Shamrocks d'Ottawa || OCHL || 15 || 5 || 10 || 0 || 900 || 41 || 2,73 ||  || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1925-1926 || Edinburghs d'Ottawa || OCHL || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 5 || 3 || 2 ||  || 4 || 0,8 ||  || 2 || 
|-
| 1927-1928 || Edinburghs d'Ottawa || OCHL || 15 || 10 || 4 || 1 || 900 || 27 || 1,8 ||  ||  ||  || 6 || 3 || 3 || 360 || 9 || 1,5 ||  || 2 || 
|-
| 1928-1929 || Edinburghs d'Ottawa || OCHL || 15 || 9 || 6 || 0 || 900 || 17 || 1,13 ||  || 7 ||  || 2 || 2 || 0 || 120 || 6 || 3 ||  || 0 || 
|-
| 1929-1930 || Cougars de Détroit || LNH || 39 || 14 || 20 || 5 ||  || 109 || 2,71 ||  || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1930-1931 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 9 || 0 || 8 || 0 || 520 || 32 || 3,69 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1931-1932 || Reds de Providence || Can-Am || 40 || 23 || 11 || 6 ||  || 108 || 2,58 ||  || 5 ||  || 5 || 5 || 0 || 310 || 6 || 1,16 ||  || 1 || 
|-
| 1932-1933 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 33 || 7 || 19 || 7 ||  || 89 || 2,59 ||  || 5 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1932-1933 || Reds de Providence || Can-Am || 5 || 2 || 3 || 0 || 300 || 10 || 2 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1933-1934 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 48 || 13 || 29 || 6 ||  || 143 || 2,86 ||  || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1934-1935 || Eagles de Saint-Louis || LNH || 48 || 11 || 31 || 6 ||  || 144 || 2,89 ||  || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1935-1936 || Maroons de Montréal || LNH || 32 || 14 || 13 || 5 ||  || 71 || 2,16 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1936-1937 || Maroons de Montréal || LNH || 21 || 12 || 6 || 3 ||  || 47 || 2,19 ||  || 1 ||  || 5 || 2 || 3 || 300 || 11 || 2,2 ||  || 0 || 
|-
| 1937-1938 || Maroons de Montréal || LNH || 48 || 12 || 30 || 6 ||  || 149 || 3 ||  || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1938-1939 || Eagles de New Haven || IAHL || 4 || 3 || 1 || 0 || 240 || 11 || 2,75 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1938-1939 || Stars de Syracuse || IAHL || 50 || 13 || 25 || 10 ||  || 144 || 2,88 ||  || 5 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1938-1939 || Reds de Providence || IAHL || 2 || 0 || 2 || 0 || 120 || 9 || 4,5 ||  || 0 ||  || 5 || 2 || 3 || 360 || 15 || 2,5 ||  || 1 || 
|-
| 1939-1940 || Stars de Syracuse || IAHL || 56 || 20 || 27 || 9 ||  || 169 || 2,94 ||  || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1940-1941 || Bisons de Buffalo || IAHL || 55 || 19 || 27 || 9 ||  || 172 || 2,97 ||  || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1941-1942 || Barons de Cleveland || LAH || 31 || 16 || 12 || 2 ||  || 73 || 2,34 ||  || 7 ||  || 5 || 3 || 2 || 310 || 12 || 2,32 ||  || 0 || 
|-
| 1942-1943 || Rangers de New York || LNH || 17 || 4 || 10 || 3 ||  || 89 || 5,24 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1943-1944 || Commandos d'Ottawa || LHSQ || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 12 || 12 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1944-1945 || Commandos d'Ottawa || LHSQ || 3 ||  ||  ||  || 180 || 16 || 5,33 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 295 || 87 || 166 || 41 ||  || 873 || 2,87 ||  || 18 ||  || 5 || 2 || 3 || 300 || 11 || 2,2 ||  || 0 ||

Références 

Naissance en juillet 1909
Naissance à Ottawa
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Cougars de Détroit
Joueur des Sénateurs d'Ottawa (1893-1934)
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Eagles de Saint-Louis
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Eagles de New Haven
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Rangers de New York
Décès en février 1995
Décès à 85 ans
Gardien de but de hockey sur glace